Луиджа Дженовеффа Чинья, при рождении Луиза Женевьева Чинья, известна как Джи́на Чи́нья (; ; , Северная Италия) — французско-итальянская , обладавшая драматическим сопрано.

Биография 
Родилась в семье итальянского происхождения, в Анже, в северо-западном департаменте Мен и Луара, , Франция. Музыкальное образование получила в Парижской консерватории по классу фортепиано, окончив класс Альфреда Корто с золотой медалью. После пробовала себя в качестве концертирующей пианистки и тогда же познакомилась с Морисом Сансом. В 1923 году французский тенор стал её мужем. Благодаря ему Джина стала самостоятельно обучаться вокальному искусству. Помимо самообразования она брала частные уроки у Эммы Кальве, Хариклеи Даркле и Розины Сторкио.

Дебют Чиньи состоялся в 1927 году в миланском театре Ла Скала под именем Женевьевы Санс в партии Фрейи в опере Вагнера «Золото Рейна». Затем пела второстепенные партии в операх М. Мусоргского «Борис Годунов» и П. Дюка «» под руководством Артуро Тосканини.

Её первые выступления не принесли ей известность и успех, зато роль донны Эльвиры в «Дон Жуане», исполненная через два года после дебюта, принесла ей грандиозный успех. Через несколько недель она появилась в роли Елизаветы в опере «Тангейзер».

Как отмечали современники, голос француженки напоминал голос аргентинки . В верхнем регистре голос звучал широко, а в нижнем не настолько ярко, при этом сохранял масштабность по всему диапазону. Яркие внешние данные помогли ей царить на итальянских и южноамериканских оперных сценах с 1934 по 1939 год, затмив .

Совместно с Марией Канильей была одной из ведущих итальянских драматических сопрано, постоянно выступая в «Ла Скала» до 1945 года в таких операх, как «Трубадур», «Бал-маскарад», «Сила судьбы», «Аида», «Андре Шенье» и «Тоска». Она принимала участие в возрождении произведений из классического репертуара, таких как «Альцеста», а также бельканто «Моисей в Египте» и «Чужестранка» Винченцо Беллини.

Она записала Норму в 1937 году и Турандот, где её партнёром был  и Магда Оливеро исполняла партию Лиу, в 1938 году, обе для . Она пела в Парижской опере, Королевском оперном театре Ковент-Гарден в Лондоне, Лирической опере Чикаго, Опере Сан-Франциско и Метрополитен-опере Нью-Йорка, где она дебютировала 6 февраля 1937 года в партии Аиды. В тридцатые и сороковые годы Джина Чинья в театрах «Ла Скала», «Метрополитен-опере», «Ковент-Гарден» была главным действующим лицом вечеров со своим участием.

В 1948 году Чинья вынуждена была закончить певческую карьеру из-за серьёзной аварии и сердечного приступа, поэтому она стала преподавать.

В 1996 году в возрасте 96 лет она появилась в фильме  «Оперный фанатик».

В 2001 году 26 июня в возрасте 101 года Джина Чинья скончалась в своём доме, расположенном на площади Ларго-Кинто-Альпиниd ( или ) в Милане, Северная Италия. Похоронена на  и позже перезахоронена в «» на монументальном кладбище.

Репертуар 

 Джузеппе Верди
 Аида (Аида)
 Трубадур (Леонора)
 Сила судьбы (Леонора)
 Бал-маскарад (Амелия)
 Эрнани (Эльвира)
 Дон Карлос (Елизавета)
 Набукко (Абигайль)
 Травиата (Виолетта)
 Фальстаф (Миссис Алиса Форд)
 Джакомо Пуччини
 То́ска (То́ска)
 Турандот (Турандот)
 Амилькаре Понкьелли
 Джоконда (Джоконда)
 Умберто Джордано
 Андре Шенье (Мадлен)
 Рихард Вагнер
 Золото Рейна (Фрейя)
 Тангейзер (Елизавета)
 Винченцо Беллини
 Норма (Норма)
 Чужестранка (Алаида)
 Франческо Чилеа
 Адриана Лекуврёр (Адриана)
 Джоаккино Россини
 Моисей в Египте (Зинаида)
 Вольфганг Амадей Моцарт
 Дон Жуан (Донна Эльвира)
 Риккардо Дзандонаи
  (Франческа)
 Альфредо Каталани
 Валли (Валли)
 Рихард Штраус
  (Дафна)
 Гектор Берлиоз
 Осуждение Фауста (Маргарита)
 Леош Яначек
 Енуфа (Сторожиха костёла)
 Шарль Франсуа Гуно
 Фауст (Маргарита)
 Кристоф Глюк
 Альцеста (Альцеста)
 Отторино Респиги
  (Сильвана)
 Антониу Карлус Гомес
  (Илара)
  (Мария)
 Пьетро Масканьи
 Сельская честь (Сантуцца)
 Ирис (Ирис)
  (Изабо, дочь короля Раймонда)

Дискография 

 1934: Джоконда (избранное; живое выступление), Кремона — Джина Чинья (Джоконда), Беньямино Джильи (Энцо),  (Барнаба),  (Лаура), Танкреди Пазеро (Альвизе), Елена Николаи (Слепая) — дирижёр Туллио Серафин; лейбл Timaclub.
 1937: Беллини — Норма: Турин (оркестр и хор из ) — Джина Чинья (Норма),  (Адальжиза),  (Поллионе), Танкреди Пазеро (Оровезо) — дирижёр Витторио Гуи, хормейстер ; лейбл .
 1937: Норма, живое выступление, Метрополитен-опера; дирижёр Этторе Паницца; Джина Чинья (Норма),  (Адальжиза), Джованни Мартинелли (Поллион), Эцио Пинца (Оровезо) — лейбл G.O.P.
 1937: Аида, живое выступление, Метрополитен-опера; дирижёр Этторе Паницца; Джина Чинья (Аида), Джованни Мартинелли (Радамес), Бруна Кастанья (Амнерис),  (Амона́сро), Эцио Пинца (Рамфис) — лейбл Melodram/Myto.
 1937: Аида (избранное; живое выступление), Берлинская опера; дирижёр Виктор Де Сабата; Джина Чинья (Аида), Беньямино Джильи (Радамес), Эбе Стиньяни (Амнерис), Этторе Нава (Амонасро), Танкреди Пазеро (Рамфис) — лейбл G.O.P.
 1938 (4—15 сентября): Пуччини — Турандот: Театр Нуово-Турин () — Джина Чинья (Турандот),  (Калаф), Магда Оливеро, Лучано Нерони (Тимур),  (Пинг),  (Панг), Аделио Загонара (Понг), Армандо Джаннотти (Альтоум), Джузеппе Бравура (Мандарин) — дирижёр , хормейстер .
 1939: Трубадур, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, живое выступление в Лондоне — Юсси Бьёрлинг (Манрико), Джина Чинья (Леонора),  (Граф ди Луна), Гертруда Веттергрен (Азучена),  (Феррандо) — дирижёр Витторио Гуи; лейбл G.O.P.

Курьёзы 
Когда Джина впервые исполнила оперу «Ирис» Пьетро Масканьи под его же руководством, тот оказался чрезмерно требовательным к ней. Раздражённая этим Чинья, исполнявшая сопрано, сказала ему: «Дорогой маэстро, если тебе это не нравится, выходи на сцену и сам пой свою оперу».

Примечания

Литература 
 
 

Оперные певцы и певицы Франции
Сопрано Италии